Райский () — русская и польская фамилия и топоним; имеет женскую форму Райская.

Известные носители:

 Райский, Андрей Александрович (род.1970) — казахстанский хоккеист.
 
 Райский, Войцех (род. 1948) — польский дирижёр и музыкальный педагог.
 Райский, Михаил Иванович (1873—1956) — российский учёный, судебный медик.
 Райский, Назарий Григорьевич (1876—1958) — артист оперы, концертный певец, вокальный педагог, искусствовед.
 Райский, Наум Маркович (1894—1937) — начальник Управления НКВД по Оренбургской области, старший майор государственной безопасности.
 Райский, Соломон Менделевич (1905—1979) — советский физик, учёный-спектроскопист.
 Райский, Томаш (род. 1985) — польский хоккеист.
 Райский, Феодор (в монашестве Филарет; 1788—1825) — архимандрит Тобольского Знаменского монастыря РПЦ. 
 Райский, Юрий Владимирович (1955—2021) — российский кинооператор.

Райская 
 Райская, Елена Михайловна (род. 1957) — российский кинорежиссер, сценарист и продюсер.

Топоним 
 Райский — упразднённый посёлок в Панкрушихинском районе Алтайского края.
 Райский — посёлок в Тербунском районе Липецкой области.

См. также 
 Рай
 Райское